Oscar Maria Franciscus Haffmans (1859-1933), RKSP-politicus die van 1908 tot 1923 lid was van de Eerste Kamer 
 Oscar Marie Haffmans (1897-1979), Nederlands burgemeester en zoon van O.M.F. Haffmans